chromakey, een kleuren-opnametechniek 
 (gespeld Blue Key), een van de Florida Keys eilanden